Le sigle UEA peut désigner :
 les Émirats Arabes Unis (United Arab Emirates)
l'Association mondiale d'espéranto (Universala Esperanto-Asocio) ;
 l'université d'East Anglia, une université située à Norwich, au Royaume-Uni ;
 l'université de Macao, anciennement University of East Asia ;
 l'université Espoir d'Afrique, une université située à Bujumbura, au Burundi ;
 l'Université évangélique en Afrique, une université située à Bukavu, au République Démocratique du Congo.